Cianfriglia ist der Familienname folgender Personen:
 Domenico Cianfriglia (1938–2020), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Giovanni Cianfriglia (* 1935), italienischer Stuntman und Schauspieler